Informàtica: Document RFC
 Militària: Royal Flying Corps, el predecessor de la RAF
 Fòrums: Resistència Friki Catalana